Potok, comune della Slovacchia nel distretto di Rimavská Sobota (Banská Bystrica)
Potok, comune della Slovacchia nel distretto di Ružomberok (Žilina)

Pagine correlate
Potok Górny, comune della Polonia nel distretto di Biłgoraj (Voivodato di Lublino)
Potok Wielki, comune della Polonia nel distretto di Janów Lubelski (Voivodato di Lublino)
Bílý Potok, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Liberec
Čierny Potok, comune della Slovacchia nel distretto di Rimavská Sobota (Banská Bystrica)
Loški Potok, comune della Slovenia
Zubin Potok, municipalità del Kosovo nel distretto di Kosovska Mitrovica

Chaim Potok (1929-2002), scrittore e rabbino statunitense